Sully puede referirse a: 

 Sully, población de Quebec (Canadá).
 Sully, comuna de Calvados (Francia).
 Sully, comuna de Oise (Francia).
 Sully, comuna de Saona y Loira (Francia).
 Sully, población de Gales (Reino Unido).
 Sully, película  estadounidense protagonizada por Tom Hanks.
 James P. Sullivan (alias Sulley), personaje de la película Monsters, Inc.